Chwahan (oder Chvahan, ) ist ein Ort in der Provinz Badachschan im Nordosten von Afghanistan.

Chwahan ist der Verwaltungssitz des Chwahan-Distrikts.

Ort in der Provinz Badachschan